Moten je lahko:
 Bennie Moten, glasbenik
 Bennie Moten's Kansas City Orchestra, orkester
 Murray John Moten, general
 Lawrence Moten, košarkar